Gavi (nogometaš), španjolski nogometaš
 Gavi (otočić), otočić u Tirenskom moru